Сезон 2019/20 — 28-й сезон для «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а также 45-й подряд сезон, который клуб провёл в высшем дивизионе системы футбольных лиг Англии.

Сезон начался 10 августа 2019 года со стартом Премьер-лиги. За два дня до матча открытия Премьер-лиги, 8 августа, закрылось летнее трансферное окно.

«Юнайтед» завершил сезон на третьем месте в Премьер-лиге, что обеспечило команде участие в Лиге чемпионов следующего сезона. В Кубке Англии и Кубке Английской футбольной лиги команда дошла до стадии полуфиналов. В Лиге Европы УЕФА «Юнайтед» также дошёл до стадии полуфинала, где проиграл «Севилье». 

27 октября 2019 года «Манчестер Юнайтед» стал первым клубом, забившим 2000 голов в рамках Премьер-лиги, основанной в 1992 году. Двухтысячный гол «Юнайтед» в Премьер-лиге забил Скотт Мактоминей в матче десятого тура против «Норвич Сити» на стадионе «Карроу Роуд».

28 ноября 2019 года в матче группового этапа Лиги Европы против «Астаны» в основном составе «Юнайтед» дебютировали шесть игроков: Итан Лэрд, Ди’Шон Бернард, Дилан Левитт, Д’Мани Бугейл-Меллор, Ларжи Рамазани и Итан Галбрейт. Это рекорд по количеству дебютантов «Юнайтед» в одном матче, как минимум, после Первой мировой войны. Средний возраст команды, вышедшей на поле, составил 22 года и 26 дней (или 20 лет и 221 день для полевых игроков без учёта 36-летнего вратаря Ли Гранта) — это была самая молодая команда «Юнайтед» в истории еврокубков.

13 марта 2020 года Премьер-лига объявила об остановке турнира, как минимум, до 3 апреля с последующим переносом матчей из-за пандемии COVID-19. В тот же день УЕФА объявил об отмене предстоящих еврокубковых матчей, включая ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и австрийским клубом ЛАСК. 19 марта Премьер-лига и Английская футбольная лига объявили, что возобновление футбольных турниров в Англии откладывается, как минимум, до 30 апреля. Оставшиеся матчи Премьер-лиги прошли в июне и июле при пустых трибунах.

Клуб

Тренерский штаб

Форма 
Поставщик формы: adidas

Спонсор: Chevrolet

Предсезонные и товарищеские матчи 
«Манчестер Юнайтед» начал подготовку к сезону 2019/20 предсезонным турне, в рамках которого проведёт матчи в Австралии, Сингапуре, Китае и Уэльсе. Первые два матча команда провела в Австралии: 13 июля «Юнайтед» сыграл товарищеский матч против австралийского клуба «Перт Глори», а 17 июля встретился с «Лидс Юнайтед». 20 июля «красные дьяволы» сыграли в Сингапуре против «Интернационале», 25 июля в Шанхае — против «Тоттенхэм Хотспур», 30 июля в Осло — против «Кристиансунна». 3 августа команда завершила предсезонную подготовку в Кардиффе матчем против «Милана».

Обзор участия в турнирах

Премьер-лига 

В сезоне 2019/20 в матчах Премьер-лиги впервые используется система видеопомощи арбитрам (VAR). Также в сезоне 2019/20 в Премьер-лиге был впервые введён зимний 10-дневный перерыв в феврале.

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи 

Время начала матчей:Британское летнее (BST) — до 27 октября 2019 года и с 29 марта 2020 годаСреднее время по Гринвичу (GMT) — c 28 октября 2019 года по 28 марта 2020 года

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Июнь

Июль

Кубок Английской футбольной лиги 

«Юнайтед», наряду с другими клубами Премьер-лиги, квалифицировавшимися в еврокубки, начал выступления в Кубке Английской футбольной лиги с третьего раунда. В третьем раунде команда сыграла вничью с «Рочдейлом», но одержала победу по пенальти и прошла в следующий раунд. В четвёртом раунде «Юнайтед» обыграл на выезде лондонский «Челси». В четвертьфинале «красные дьяволы» обыграли команду Лиги 2 «Колчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» со счётом 3:0. В двух полуфинальных матчах соперником «Юнайтед» стал «Манчестер Сити». В первой игре со «Юнайтед» проиграл со счётом 1:3, в ответном матче выиграл со счётом 1:0, по сумме двух матчей в финал вышел «Сити».

Кубок Англии 

«Юнайтед» начал выступления в Кубке Англии с третьего раунда, в котором встретился с «Вулверхэмптон Уондерерс». Матч завершился вничью 0:0. В переигровке, которая прошла 14 января на стадионе «Олд Траффорд», победу одержал «Юнайтед». В четвёртом раунде «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Транмир Роверс» со счётом 6:0. В пятом раунде «Юнайтед» на выезде обыграл «Дерби Каунти» со счётом 3:0. В шестом раунде, сыгранном на пустом стадионе «Карроу Роуд» после возобновления турнира, «Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Норвич Сити» со счётом 2:1. В полуфинале Юнайтед проиграл «Челси» со счётом 1:3.

Лига Европы 

«Юнайтед» начал выступления в Лиге Европы с группового этапа. Жеребьёвка матчей группового этапа Лиги Европы прошла 30 августа 2019 года в Монако. «Юнайтед» занял первое место в группе, набрав 13 очков.

Групповой этап

Турнирная таблица

Матчи

Плей-офф

1/16 финала 
Жеребьёвка пар 1/16 финала Лиги Европы УЕФА прошла 16 декабря 2019 года. По её итогам «Юнайтед» встретился с бельгийским клубом «Брюгге».

1/8 финала 
Жеребьёвка пар 1/8 финала Лиги Европы УЕФА прошла 28 февраля 2020 года. По её итогам «Юнайтед» встретился с австрийским клубом ЛАСК.

1/4 финала

Полуфинал

Статистика

Матчи и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Общая статистика 

* В данной таблице не учитываются результаты предсезонных и товарищеских матчей.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Взяты в аренду

Отправлены в аренду

Результаты матчей резервистов и Академии 
Ниже представлены результаты матчей составов резервной и юношеских команд «Манчестер Юнайтед» на соответствующих турнирах.

«Манчестер Юнайтед» (до 23 лет)

Премьер-лига 2. Дивизион 2

Турнирная таблица 

Примечание: (П) — повышение, команды вышли в Дивизион 1.

«Манчестер Юнайтед» (до 21 года)

Трофей Английской футбольной лиги

Групповой этап

Раунд 2

«Манчестер Юнайтед» (до 18 лет)

Премьер-лига (до 18 лет)

Турнирная таблица

Кубок Премьер-лиги (до 18 лет)

Молодёжный кубок Англии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Сезон 2019/20 на сайте StretfordEnd.co.uk 

2019/2020
Манчестер Юнайтед